Лос Мекатес има више значења:

 Лос Мекатес (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мекатес (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику